Tooth in lingua inglese significa dente.
 Tooth – film del 2004 diretto da Edouard Nammour
 The Tooth – affioramento roccioso del monte Terror

Pagine correlate 
 Teeth